«Хромо́й бес» (, ):
 «Хромой бес»  — плутовской роман драматурга Луиса Велес де Гевары, изданный в Мадриде в 1641 году.
 «» — роман Рене Лесажа по мотивам произведения Велес де Гевары, изданный в Париже в 1707 году.
 «Хромой бес» — комедия Данкура (1707).
 «» — зингшпиль Йозефа Гайдна, первая опера композитора (ок. 1751, новая редакция ок. 1757, партитура утеряна). 
 «Хромой бес» — комическая опера Николя Фавара (1782).
 «Хромой бес» — балет Жана Коралли на музыку Казимира Жида по мотивам романа Лесажа (Париж, 1836).
 «» — фильм Саша Гитри; в том же году на основе сценария фильма Гитри написал пьесу «Талейран» (Франция, ).